Stanisław Gabriel Kozłowski (1860–1922) – dramaturg
 Stanisław Władysław Kozłowski (1886–1970) – podpułkownik lekarz Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych i Złotym KZ, kierownik prac. rtg 7 Szpitala Okręgowego
 Stanisław Franciszek Kozłowski (1888–1939) – inżynier mechanik, odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Edward Kozłowski (ur. 1896) – major dyplomowany kawalerii Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (czterokrotnie)
 Stanisław Jerzy Kozłowski (1891–1917) – aktor, malarz, karykaturzysta i prozaik
 Stanisław Lis-Kozłowski (1907–1995) – kapitan Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Stanisław Zdzisław Kozłowski (1907–1940) – porucznik lekarz Wojska Polskiego
 Stanisław Kozłowski (ur. 1916) – starszy sierżant pilot Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Walecznych (czterokrotnie)
 Stanisław Kozłowski (ur. 1965) – burmistrz Ośna Lubuskiego kilku kadencji

Przypisy